V Corpo d'armata – unità militare dell'Esercito Italiano
V Corpo d'armata – unità militare del Regio Esercito

V. Armeekorps – unità militare della Wehrmacht, forza armata della Germania nazista
V Corps – unità militare dell'esercito degli Stati Uniti d'America